Юрченківська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Юрченківська сільська рада — Харківська область, Вовчанський район, Вовчанська районна рада
 Юрченківська сільська рада — Харківська область, Чугуївський район, Чугуївська районна рада

Див. також 
 Юр'ївська сільська рада
 Юрівська сільська рада